Ugurel oder Uğurel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Uğurel (* 1980), deutscher Jazzmusiker
 Iris Ugurel (* 1976), deutsche Graphikerin